Славјетин може бити:

 Славјетин (Лоуни), варошица у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Славјетин (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Славјетин (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република